Morleo ist der Familienname folgender Personen:

 Archimede Morleo (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Luigi Morleo (* 1970), italienischer Schlagzeuger und Komponist (Vater von Mattia Vlad Morleo)
 Mattia Vlad Morleo (* 2000), italienischer Komponist und Musiker (Sohn von Luigi Morleo)